Otto Klemperer (1885-1973), chef d'orchestre allemand.
 Victor Klemperer (1881-1960), écrivain et philologue allemand, cousin d'Otto.
 Werner Klemperer (1920-2000), acteur américain, fils d'Otto.
 Wolfgang Klemperer (1893-1965), scientifique et ingénieur en aéronautique, pionniers de l'aviation moderne.
 Rosette de Klemperer